АКСМ-743 — экспериментальный трамвай повышенной вместимости, трехсекционный, с переменным уровнем пола, двумя моторными и одной поддерживающей тележками, шестидверный, с тиристорно-импульсной системой управления тяговыми электродвигателями постоянного тока и с шарнирным сочленением между секциями. Выпущен в единственном экземпляре в 2002 году.

АКСМ-743 в Минске 

Единственный в мире экземпляр модели АКСМ-743 работает в Минске на маршрутах №1 и №6 и имеет парковый номер 031. После окончания эксплуатационного срока его планируется сохранить в качестве экспоната для музея общественного транспорта Минска.

См. также 
 Минский трамвай

Примечания

Ссылки 
 Описание модели на сайте Белкоммунмаш
 Трамвай трехсекционный АКСМ-743
 "Нереализованные проекты". Трамвай "АКСМ-743"

Сочленённые трамваи
Белкоммунмаш
Трамваи Белоруссии